Собор — найвища церковна законоправна установа на території тієї чи іншої юрисдикції, звичайно із законодавчою владою.
 Собор — головна міська церква.
 «Собор» — архиєпархіальний часопис Київської архиєпархії УГКЦ.
 «Собор» — роман українського письменника Олеся Гончара.
 «Собор» — роман іспанського письменника Вісенте Бласко Ібаньєса.
 Українська республіканська партія «Собор»